Voici la liste des planètes mineures numérotées de 42001 à 43000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

42001-42100

42101-42200

42201-42300

42301-42400

42401-42500

42501-42600

42601-42700

42701-42800

42801-42900

42901-43000 

42001-43000